В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Шампейн ():
 округ Шампейн — штат Иллинойс
 округ Шампейн — штат Огайо